Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1995 kam es im Langlauf der Frauen zu folgenden Einzelergebnissen:

5 km klassisch 

Weltmeisterin 1993:  / Olympiasiegerin 1994: 

Datum: 12. März 1995

Teilnehmer: 74 genannt; 72 gestartet; 71 gewertet;

Quellen 
 Thunder Bay (CAN) - Women's 5 km C - March 12, 1995 auf fis-ski.com, abgerufen am 19. Juli 2020
 1995 Nordic World Ski Championships - Cross Country - March 12th 11:30am - Official Results 5Km Women Classic - Big Thunder Sports Park; FIS
 Women 5km Classical Style Nordic Skiing World Championship 1995 Thunder Bay (CAN) auf todor66.com, abgerufen am 19. Juli 2020

Verfolgungsrennen (5 km klassisch + 10 km Freistil) 

Weltmeisterin 1993:  / Olympiasiegerin 1994: 

Datum: 14. März 1995

Teilnehmer: 71 genannt; 63 gestartet; 61 gewertet;

Quellen 
 Thunder Bay (CAN) - Women's 15 km M Pursuit - March 14, 1995 auf fis-ski.com, abgerufen am 19. Juli 2020
 1995 Nordic World Ski Championships - Cross Country - March 12th 11:30am - Official Results 5Km Women Classic - Big Thunder Sports Park; FIS

15 km klassisch 

Weltmeisterin 1993:  / Olympiasiegerin 1994 (Freistil): 

Datum: 10. März 1995

Teilnehmer: 55 genannt; 52 gestartet; 51 gewertet;

Quellen 
 Thunder Bay (CAN) - Women's 15 km C - March 10, 1995 auf fis-ski.com, abgerufen am 19. Juli 2020
 1995 Nordic World Ski Championships - Cross Country - March 10th 11:30am - Official Results Women's 15Km Classic - Big Thunder Sports Park; FIS
 Women 15km Classical Style Nordic Skiing World Championship 1995 Thunder Bay (CAN) auf todor66.com, abgerufen am 19. Juli 2020

30 km Freistil 

Weltmeisterin 1993:  / Olympiasiegerin 1994 (klassisch): 

Datum: 18. März 1995

Teilnehmer: 58 genannt; 54 gestartet; 47 gewertet;

Quellen 
 Thunder Bay (CAN) - Women's 30 km F - March 18, 1995 auf fis-ski.com, abgerufen am 19. Juli 2020
 1995 Nordic World Ski Championships - Cross Country - March 18th 09:30am - Official Results Women's 30Km Free Technique - Big Thunder Sports Park; FIS
 Women 30km Free Style Nordic Skiing World Championship 1995 Thunder Bay (CAN) auf todor66.com, abgerufen am 19. Juli 2020

4 × 5 km Staffel 

Weltmeisterinnen 1993:  (Jelena Välbe, Larissa Lasutina, Nina Gawriljuk, Ljubow Jegorowa)
Olympiasiegerinnen 1994:  (Jelena Välbe, Larissa Lasutina, Nina Gawriljuk, Ljubow Jegorowa)

Datum: 17. März 1995

Quellen 
 Thunder Bay (CAN) - Women's Rel 4x5 km M - March 17 (Sic!), 1995 auf fis-ski.com, abgerufen am 19. Juli 2020
 1995 Nordic World Ski Championships - Cross Country - March 16th 11:30am - Official Results Women's 4 x 5 Relay - Big Thunder Sports Park; FIS
 Women 4x5km Relay Nordic Skiing World Championship 1995 Thunder Bay (CAN) auf todor66.com, abgerufen am 19. Juli 2020

Skilanglauf Frauen
Skilanglaufwettbewerb